Santa Maria di Loreto – statua della Madonna Nera nella basilica della Santa Casa.
 Conservatorio di Santa Maria di Loreto – conservatorio di Napoli confluito nel conservatorio di San Pietro a Majella.
 Suore di Santa Maria di Loreto – istituto religioso femminile di diritto pontificio a Saluggia.

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria di Loreto